Жеваго — фамилия. Известные носители:
 
 Жеваго, Георгий Семёнович (1910—1987) — советский художник.
 Жеваго, Иван Семёнович (1912—1986) — советский актёр.
 Жеваго, Константин Валентинович (род. 1974) — украинский миллиардер, депутат Верховной Рады Украины нескольких созывов.
 Жеваго, Николай Гаврилович (1907 — конец 1940-х) — украинский, советский художник.

См. также 
 Живаго